Magyar László (1818–1864) utazó, földrajzi író, Afrika-kutató, az MTA levelező tagja
 Magyar László (1858–1933) jogász, lovaregyleti vezértitkár
 Magyar László (1865–1954) polgári iskolai tanár
 Magyar László (1900–1971) újságíró, író, karikaturista
 Magyar László (1913–1997) piarista szerzetes, nyelvkönyvíró
 Magyar László (1936) úszó, edző
 Magyar László (1937–1998) vajdasági magyar levéltáros, hely- és művelődéstörténész
 Magyar László (?–2021) művészeti titkár (Katona József Színház)
 Magyar László (1947) kerékpárversenyző, edző
 Magyar László (1955–2016) ukrajnai magyar festő- és iparművész